Преподобномученик Игнатий (в миру — Александр Александрович Лебедев; 28 мая 1884 года, город Чухлома, Костромская губерния — 11 сентября 1938 года, исправительно-трудовая колония близ города Алатырь, Чувашская АССР) — схиархимандрит, святой Русской православной церкви, причислен к лику святых как священномученик в 2000 году для общецерковного почитания.

Биография 
Родился в семье потомственного почётного гражданина Александра Константиновича Лебедева.

В 1903 году закончил Солигаличское духовное училище и Костромскую духовную семинарию. Поступил в Казанский ветеринарный институт. В этот период большое влияние на Александра оказало общение с преподобным Гавриилом Седмиезерным (Зыряновым), который благословил Александра на иноческий путь. В 1908 году, после окончания ветеринарного института, Лебедев поступил послушником в Зосимову пустынь Владимирской губернии.

В марте 1915 года пострижен в мантию с именем Агафон. Вскоре после пострига заболел инфекционной болезнью, давшей осложнение в виде паркинсонизма.

В 1918 году рукоположён в иеродиакона епископом Феодором (Поздеевским).

В 1920 году патриархом Тихоном в Троицком храме Патриаршего подворья в Москве рукоположён в сан иеромонаха.

После закрытия Зосимовой пустыни по благословению старца иеросхимонаха Алексия (Соловьёва) переехал в Москву и поселился в Высоко-Петровском монастыре, наместником которого был назначен в 1924 году с возведением в сан архимандрита.

Игнатий (Лебедев) изображён Павлом Кориным на картине «Русь уходящая» (слева от амвона в схимническом облачении).

Арест, ссылка и кончина 

Преподобномученик Игнатий скончался 11 сентября 1938 года в исправительно-трудовой колонии близ города Алатырь Чувашской АССР.

Письма

Канонизация 
Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания постановлением Священного Синода о канонизации новомучеников и исповедников от 27 декабря 2000 года.

День памяти: 30 августа/12 сентября и в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Примечания

Литература 
 За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917—1956. Биографический справочник. Книга первая. А--К. — М., 1997. — С. 485—486.
 
 Монахиня Игнатия. Высоко-Петровский монастырь в 20—30 годы // Альфа и Омега. — 1996. — № 1(8). — С. 114—135.
 Монахиня Игнатия. Старчество в годы гонений. Преподобномученик Игнатий (Лебедев) и его духовная семья. — М.: Издательство Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. — 352 с. — (Б-ка журнала «Альфа и Омега»).
 Монашество последних времён. Жизнеописание схиархимандрита Игнатия (Лебедева). — М., 1998.
 Схиархимандрит Игнатий (Лебедев). Письма из заключения старца Зосимовой пустыни и Высоко-Петровского монастыря // Альфа и Омега. — 1997. — № 1(12). — С. 90—133.

Ссылки 
 База данных «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века» Православного Свято-Тихоновского Богословского Института.
 Монахиня Игнатия. Старчество на Руси. — Часть II. О письмах схиархимандрита Игнатия (Лебедева). — Часть III. Приложения. Приложение III. Письма из заключения схиархимандрита Игнатия (Лебедева).
 Преподобномученик Игнатий (Лебедев) на сайте Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.
 Преподобномученик Игнатий (Лебедев) на сайте Чебоксарско-Чувашской епархии Русской православной церкви.

Христианские святые XX века
Русские православные святые
Преподобномученики
Православные мученики
Канонизированные в XX веке
Религиозные деятели, репрессированные в СССР
Архимандриты Русской православной церкви
Умершие в местах лишения свободы
Персоналии:Смоленская Зосимова пустынь
Персоналии:Высоко-Петровский монастырь